Il tiro con l'arco a squadre miste dei giochi olimpici di Tokyo 2020 si è svolto il 23 e il 24 luglio 2021 presso il Parco di Yumenoshima. È stata la prima edizione del torneo alle olimpiadi.

La vincitrice della gara è stata la compagine sud-coreana composta dagli arcieri Kim Je-deok e An San.

Formato della gara 
Le squadre si sono classificate dall'1 al 16 in base ai risultati dei due componenti di ogni squadra nel turno di qualificazione, andando poi a comporre un torneo ad eliminazione diretta. Ogni componente ha 72 frecce per gara (per un totale di 144 a squadra). I vincitori passano al turno successivo, mentre gli sconfitti sono eliminati.

Programma

Record 
Prima di questa competizione, i record erano:

144 frecce
 Mondiale:  Kang Chae-young, Lee Woo-seok. Punti 1388. 's-Hertogenbosch, Paesi Bassi, 10 giugno 2019
 Olimpico: Nuovo evento

Risultati

Qualificazione

Tabellone

Note 

Tiro con l'arco ai Giochi della XXXII Olimpiade